High Point (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 High Point (Comtat d'Hernando), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 High Point (Comtat de Palm Beach), població dels Estats Units a l'estat de Florida